ToWeR, abréviation du jargon aéronautique pour désigner la tour de contrôle de trafic aérien ;
Tom Walkinshaw Racing, une écurie de course automobile fondée par Tom Walkinshaw ;
Traveling Wave Reactor, une filière encore théorique de réacteur nucléaire fondée sur le principe de l'onde de combustion ;
Time-weighted return en finance, méthode de calcul du retour sur investissement.